Фронтера Идалго има више значења:

 Општина Фронтера Идалго (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фронтера Идалго (Фронтера Идалго, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику